Giovanni Cristiano I di Eggenberg (1641–1710) – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Cristiano II di Eggenberg (1704–1717) – principe di Eggenberg austriaco